Сан Андрес Лагунас има више значења:

 Општина Сан Андрес Лагунас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Лагунас (Сан Андрес Лагунас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику